Paul Berg kan syfta på:
 Paul Berg (riksdagsman) och handlare (1806–1879)
 Paul Berg (kemist) och Nobelpristagare (1926–2023)